Мельжа́к () — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Носель. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12144.

Коммуна расположена приблизительно в 530 км к югу от Парижа, в 100 км северо-восточнее Тулузы, в 26 км к юго-западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 140 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 74 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 55 были экономически активными, 19 — неактивными (показатель активности — 74,3 %, в 1999 году было 62,5 %). Из 55 активных работали 54 человека (34 мужчины и 20 женщин), безработным был 1 мужчина. Среди 19 неактивных 5 человек были учениками или студентами, 6 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон